

Architettura 
 Chiesa di Panagia Kapnikarea – una delle più antiche chiese di Atene
 Chiesa di Panagia Paraportiani – chiesa a Mykonos, Grecia
 Panagia Trypiti – santuario nella città di Aigio, Grecia
 Tonnara di Santa Panagia – edificio a nord di Siracusa

Geografia 
 Capo Santa Panagia – punta costiera a nord di Siracusa, nella Sicilia orientale
 Panagia – ex comune nella periferia della Macedonia Central della Grecia
 Rada di Santa Panagia – rada all'interno della baia omonima
 Santa Panagia – quartiere nella parte nord-ovest di Siracusa

Persone 
 Martina Panagia – conduttrice televisiva italiana